John Sackville kan syfta på:

* John Sackville (omkring 1523–1552), engelsk parlamentsledamot
 John Sackville (1484–1557), engelsk parlamentsledamot
 John Sackville (död 1619), engelsk parlamentsledamot
 John Sackville (omkring 1591–1661), engelsk parlamentsledamot
 Lord John Sackville (1713–1765), engelsk parlamentsledamot och kricketspelare
 John Sackville, 3:e hertig av Dorset (1745–1799), engelsk peer, kricketspelare och diplomat